Friday Night Lights est une expression anglaise qui signifie Les lumières du vendredi soir.

Friday Night Lights peut désigner :

Cinéma et télévision 
 Friday Night Lights, un film américain réalisé par Peter Berg et Josh Pate en 2004 ;
 Friday Night Lights, une série télévisée américaine diffusée de 2006 à 2011 sur NBC, adaptée du film par Peter Berg, Brian Grazer et David Nevins ;

Musique 
 Friday Night Lights, une mixtape du rappeur américain J. Cole.

Homonymie de titre